Ochota (Warschau) - stadsdeel van Warschau
 Ochota (rivier) - rivier in Rusland
 Mary-Ann Ochota - Brits presentator en antropoloog